Morogoro (regio), een regio in Tanzania
 Morogoro (stad), de hoofdstad van die regio